The Moon Is a Harsh Mistress steht für:
 
 The Moon Is a Harsh Mistress, Originaltitel von Revolte auf Luna, Roman von Robert A. Heinlein (1966)
 The Moon Is a Harsh Mistress (Lied), Lied von Jimmy Webb (1974)